Concentração vertical consiste na integração, numa mesma empresa de todas as fases da produção, desde a obtenção da matéria-prima, à venda do produto. É o caso dos grandes grupos siderúrgicos como Schneider, U.S.S., Krupp, Thyssen, entre outras.
Na concentração vertical as empresas podem ainda estabelecer cartéis, ou seja, acordos entre várias empresas do mesmo ramo, a fim de partilharem o controlo do mesmo mercado. Desta forma, passam a deter o monopólio do seu sector, controlando os mercados e dificultando a subsistência das pequenas e médias empresas.

Ver também
Concentração horizontalCompetição imperfeita